Walküre steht für:

 Walküre, ein mythologisches weibliches Geisterwesen
 Die Walküre, eine Oper von Richard Wagner
 Unternehmen Walküre, Plan der Wehrmacht zur Unterdrückung von Aufständen
 Operation Walküre (Fernsehfilm), deutsches Dokumentarspiel von 1971
 Porzellanfabrik Walküre, deutscher Porzellanhersteller
 (877) Walküre, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Valkyrie